tona rejestrowa netto
 nikotynowa terapia zastępcza
 Port lotniczy Tokio-Narita